Il doppio del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Phil Dent e John Newcombe 3-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (semifinali)
 Robert Lutz /  Stan Smith (semifinali)

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (campioni)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Indoor National Championships 1978